Noval puede referirse a:

Lugares de España:

 Noval: Localidad del municipio de Liendo (Cantabria).
 Noval: Localidad del municipio de Escalante (Cantabria).

Personas:

 Benjamín Noval, ciclista profesional español.
 Luis Martínez Noval